Rectificatie (journalistiek), het herstellen van een fout.
 Rectificatie (natuurkunde), methode van destilleren.